5-й Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе быстрые шашки прошёл 7 мая 2017 года в Измире (Турция). Участвовал 19 спортсменов из 7 стран.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Для определения серебряного призёра проводился дополнительный матч, в котором победил Александр Гетманский.

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты
 Результаты на сайте ФМЖД

Мужчины 2017 (рапид)
2017 год в шашках
Спорт в Турции в 2017 году
События 7 мая
Май 2017 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции